Plaats in Indonesië
 Tungkal II (Pinoraya), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Tungkal II (Tungkal Ilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanjung Jabung Barat in de provincie Jambi